Шале може да се односи на:

 Шале (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Шале (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Шале (Беле), насељено место у Француској, у департману Ен
 Шале (Же), насељено место у Француској, у департману Ен
 Шале (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр
 Шале (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Шале (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант